Der Baku Cup 2014 war ein Tennisturnier, das vom 21. bis zum 28. Juli 2014 in Baku stattfand. Es war Teil der WTA Tour 2014 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen. 

Titelverteidigerin im Einzel war Elina Switolina, im Doppel die Paarung Iryna Burjatschok und Oksana Kalaschnikowa.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielerinnen, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Qualifikation 
Die Qualifikation für den Baku Cup 2014 fand vom 20. bis 21. Juli 2014 statt. Ausgespielt wurden sechs Qualifikantenplätze für das Einzel, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spielerinnen hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptbewerb des Turniers.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage
 
 

WTA Tour 2014
Tennisturnier in Baku